Burg Kameoka steht für folgende Burgen in Japan:

 Burg Kameyama (Tamba) in Kameoka, Präfektur Kyōto
 Burg Kameoka, anderer Name der Burg Hirado, Präfektur Nagasaki